

Лосиці — місто в Лосицькому повіті Мазовецького воєводства
 Лосиці — гміна в Лосицькому повіті Мазовецького воєводства
 Лосиці — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства